Il doppio del torneo di tennis South Australian Open dicembre 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cash e Chris Johnstone che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wayne Hampson 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Syd Ball /  Rod Frawley (quarti di finale)
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)

 John Lloyd /  Bernard Mitton (primo turno)
 William Maze /  Hank Pfister (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1982